Campredon ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Campredon (1916–2006), französischer Diplomat
 Jeanne Campredon (1884–nach 1934), französische Opernsängerin (Sopran)